Plaud est un patronyme porté notamment par :

 Gaston Plaud (1920-2018), directeur sportif français d'équipes cyclistes professionnelles ;
 Jean Plaud (1920-1996), grammairien français.